est une expression anglaise signifiant « bonne(s) nouvelle(s) ». Elle peut faire référence à :

Théâtre 

 Good News, comédie musicale présentée à Broadway en 1927.

Cinéma 

 Good News, titre original de Bonnes Nouvelles, film de Nick Grinde basé sur la comédie musicale et sorti en 1930 ;
 Good News, titre original de Vive l'amour, film de Charles Walters basé sur la comédie musicale et sorti en 1947 ;
 Good News, film de Ulrich Seidl sorti en 1990.

Musique

Groupe 

 Good News, duo américain qui a participé à The X Factor.

Chanson 

 (Ain't That) Good News, chanson de Sam Cooke sortie en 1964.

Album 

 Good News, album de Cliff Richard sorti en 1967 ;
 Good News, album de Pasadena Roof Orchestra sorti en 1975 ;
 Good News, album de Sweet Honey in the Rock sorti en 1981 ;
 Good News, album de Kathy Mattea sorti en 1993 ;
 Good News, album de Bryan Rice sorti en 2007 ;
 Good News, album de Matt Dusk sorti en 2009 ;
 Good News, album de Withered Hand sorti en 2009 ;
 Good News, album de Lena Meyer-Landrut sorti en 2011.
 Good News, album de Megan Thee Stallion Sorti en 2020